The Housemaid – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
The Housemaid – film del 1960 diretto da Kim Ki-young
The Housemaid – film del 2010 diretto da Im Sang-soo